Příjmení Gärtner nese více různých osobností:

 Adolf Gärtner (1889–1937) – český akademický malíř
 Josef Gärtner (1832–1888) – rakouský a český podnikatel a politik
 Joseph Gärtner (1732–1791) – německý lékař a botanik
 Rudolf Gärtner (1919–1982) – český a československý odbojář a politik